Ашинов Микола Іванович (1856—1902) — авантюрист, який намагався встановити володіння на узбережжі Африканського Рогу в кінці 1880-х років.
 Ашинов Хазрет Ахметович (1926—1994) — адигейський письменник.
 Ашинов Якуб Нухович (1929—1995) — ланковий, Герой Соціалістичної Праці.